Das Riesenslalomrennen im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 19. Februar im Skigebiet Rosa Chutor statt. Der erste Lauf wurde um 11:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MEZ) ausgetragen, der Zweite um 14:30 Uhr Ortszeit (11:30 Uhr MEZ).

Ergebnisse

Weblinks 
 

Riesenslalom #Manner